FA Premier liga 2009./10. (originalno Barclays Premier League iz sponzorskih razloga) bila je 18. sezona Premier lige od njezina osnutka 1992. Sezona je počela 15. kolovoza 2009., a završila 9. svibnja 2010.

Chelsea je osvojio naslov prvaka, četvrti u klupskoj povijesti, prekinuvši tako trogodišnju dominaciju Manchester Uniteda. Osim toga, sezona je označila i prekid četverogodišnje tradicije da klubovi tzv. "velike četvorke" završavaju prvenstvo na prve četiri pozicije.

Najbolji strijelac sezone bio je Didier Drogba iz Chelseaja s 29 pogodaka. Wayne Rooney, napadač Manchester Uniteda, osvojio je nagrade za igrača godine u izboru Udruženja profesionalnih nogometaša i Udruženja engleskih nogometnih novinara. Harry Redknapp, trener Tottenham Hotspura, proglašen je menadžerom godine.

Portsmouth je prvi klub u povijesti Premier lige koji je proglasio stečaj. Učinio je to 26. veljače 2010. Zbog toga mu je vodstvo Premier lige 17. ožujka 2010. oduzelo devet bodova te je ubrzo postao prvi delegirani klub.

Momčadi
Newcastle United, Middlesbrough i West Bromwich Albion degradirani su u Football League Championship nakon što su sezonu 2008./09. završili na posljednja tri mjesta. Newcastle je prvi put ispao iz elitnog natjecanja još od njegova osnutka 1992. Middlesbrough se vratio u Championship nakon jedanaestogodišnjeg boravka u prvom razredu engleskog nogometa, dok je posljednji niz West Bromwicha trajao samo jednu sezonu.

Tri degradirane momčadi zamijenili su prvaci Football League Championshipa 2008./09. Wolverhampton Wanderers, doprvaci Birmingham City i pobjednik doigravanja Burnley. Wolverhampton igra svoju prvu sezonu u Premier ligi nakon sezone 2003./04., a Burnley se vratio nakon 33 godine. S druge strane, Birmingham City je mijenjao natjecanja posljednje četiri sezone.

Stadioni i lokacije

Trenerske promjene

Vlasničke promjene

Tablica 

<small> Portsmouthu je oduzeto devet bodova zbog odlaska u stečaj.
Više o europskim kvalifikacijama
a. Finalist FA kupa Portsmouth tražio je UEFA-inu licencu za sezonu 2010./11., ali je odbijen od strane Engleskog nogometnog saveza. Zbog toga, kako je Chelsea osigurao plasman u Ligu prvaka 2010./11., plasman u play-off natjecanju Europske lige 2010./11. bit će dodijeljen šestoplasiranoj momčadi Premier lige 2009./10., bez obzira na ishod finala FA kupa.
b. Kako se pobjednik Liga kupa Manchester United kvalificirao za Ligu prvaka 2010./11., njihov plasman u trećem pretkolu Europske lige 2010./11. bit će dodijeljen sedmoplasiranoj momčadi u Premier ligi 2009./10.
c. Dodatno mjesto u prvom pretkolu Europske lige 2010./11. dostupno je preko UEFA-ine fair play inicijative. Ako Premier liga bude imala jedan od tri najveća fair play renkinga u Europi, a prosječni fair play rezultat bude osam ili viši, tada će se najbolje plasirana momčad u fair play renkingu Premier lige koja se nije plasirala u europsko natjecanje automatski kvalificirati za prvo pretkolo Europske lige.</small>

Rezultati
 Domaćini su u redcima, a gosti u stupcima.

</small>

Statistika sezone

Najbolji strijelci

Najbolji asistenti

Nagrade

Mjesečne nagrade

Godišnje nagrade

Nagrada PFA-a za igrača godine 

Nagradu Udruženja profesionalnih igrača (PFA) za igrača godine osvojio je Wayne Rooney iz Manchester Uniteda. Uz njega, nominirani su bili i Didier Drogba iz Chelseaja, Cesc Fàbregas iz Arsenala i Carlos Tevez iz Manchester Cityja.

Nagrada PFA-a za mladog igrača godine 

Nagradu Udruženja profesionalnih igrača (PFA) za mladog igrača godine osvojio je James Milner iz Aston Ville. Uz njega, nominirani su bili Cesc Fàbregas iz Arsenala, Joe Hart iz Birmingham Cityja i Wayne Rooney iz Manchester Uniteda.

PFA-ova momčad godine 

Momčad godine u izboru Udruženja profesionalnih igrača:

Vratar: Joe Hart (Birmingham City)
Obrana: Branislav Ivanović (Chelsea), Patrice Evra (Manchester United), Richard Dunne (Aston Villa), Thomas Vermaelen (Arsenal)
Vezni red: Antonio Valencia (Manchester United), Cesc Fàbregas (Arsenal), Darren Fletcher (Manchester United), James Milner (Aston Villa)
Napad: Didier Drogba (Chelsea), Wayne Rooney (Manchester United)

Nagrada PFA-a za igrača godine u izboru navijača 

Nagradu PFA-a za igrača godine u izboru navijača osvojio je Wayne Rooney iz Manchester Uniteda. U završnom izboru našli su se i Didier Drogba iz Chelseaja, Cesc Fàbregas iz Arsenala,  Carlos Tevez iz Manchester Cityja i Fernando Torres iz Liverpoola.

Nagrada FWA-a za igrača godine 

Nagradu Udruženja engleskih nogometnih novinara (FWA) za igrača godine osvojio je Wayne Rooney iz Manchester Uniteda. Na drugom mjestu u izboru bio je Didier Drogba iz Chelseaja, a na trećem Carlos Tevez iz Manchester Cityja.

Nagrada za menadžera godine 

Nagradu za menadžera godine po prvi put u karijeri osvojio Harry Redknapp, trener Tottenham Hotspura. Tako je postao drugi trener u povijesti Premier lige koji je dobio nagradu iako nije osvojio naslov prvaka, poslije Georgea Burleyja u sezoni 2000./01.

Barclaysova Zlatna kopačka
Napadač Chelseaja Didier Drogba osvojio je Zlatnu kopačku, postigavši 29 pogodaka u 32 nastupa; to mu je druga nagrada u karijeri.

Barclaysova Zlatna rukavica
Barclaysovu Zlatnu rukavicu osvojio je Petr Čech, koji u 17 utakmica sezone nije primio gol; to mu je druga nagrada. Iako je i Pepe Reina iz Liverpoola 17 puta sačuvao svoju mrežu, Čech je osvojio nagradu zbog boljeg omjera odigranih utakmica i primljenih pogodaka.

Barclaysova fair play nagrada
Fair Play nagrada dodijeljena je Arsenalu zbog sportskog odnosa i ponašanja.

Barclaysova nagrada za zasluge
Chelsea je osvojio Nagradu za zasluge Barclaysove Premier lige jer je postao prva momčad koja je postigla 100 golova u sezoni Premier lige.

Izvori

Sezone FA Premier lige